

Localité 
 Chaat peut désigner un arrêt du chemin de fer de Damas à Alep

Gastronomie 
 Chaat (en hindi : चाट ; en ourdou : چاٹ) peut désigner un type d'en-cas indien épicé proposé par des vendeurs ambulants.